Джахонги́р Нарзуллоевич Эрга́шев () — таджикский футболист, нападающий клуба «Эсхата». Выступает за национальную сборную Таджикистана.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Худжанд». Начал взрослую карьеру в «Худжанде». Потом перешёл в «ЦСКА-Памир», где и привлёк внимание именитого «Истиклола». В своей новой команде Джахонгир сразу же ворвался в основной состав, блеснул на международных турнирах. В финале кубка Таджикистана 2013 он забил два гола в ворота «Регар-ТадАЗа», чем помог своей команде завоевать этот трофей.

В 2015 году отдан в аренду в «Худжанд» на годичной основе.

В январе 2016 году в период зимнего трансферного окна перешёл в «Динамо Брест», подписав контракт на полгода с возможностью продления. Дебютировал 2 апреля 2016 года в матче против борисовского БАТЭ. Всего сыграл 12 матчей и забил один гол в чемпионате Белоруссии и по окончании сезона покинул команду.

После возвращения на родину снова выступал за «Истиклол» и Худжанд". В июле 2018 года был на просмотре в клубе из Индонезии, но вернулся в «Худжанд». По итогам сезона 2018 года стал серебряным призёром и разделил второе место в споре бомбардиров чемпионата, забив 9 голов.

Карьера в сборной 
Джахонгир выступал за молодёжную сборную Таджикистана. За национальную сборную Таджикистана он дебютировал 19 марта 2013 года, забив также свой первый гол за национальную команду, в матче против сборной Макао.

Матчи за сборную Таджикистана 

Итого: 5 матчей / 1 гол; 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные

В составе «Истиклола» — «Худжанда» 
 Обладатель кубка Таджикистана (4): 2013-14-15-18
 Обладатель Суперкубка Таджикистана (4): 2012-13-14-15
 Обладатель кубка президента АФК (1): 2012
 Чемпион Таджикистана (2): 2014—2015

Индивидуальные награды 
 Лучший игрок кубка Таджикистана (1) 2013
 Лучший молодой игрок (1) 2014
 Нападающий года (1) 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный Twitter
 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Худжанд»
Игроки ФК «Динамо-Брест»